Emil Waldmann ist der Name folgender Personen:

*Emil Waldmann (Kunsthistoriker) (1880–1945), deutscher Kunsthistoriker und Museumsdirektor
Emil Waldmann (Maler) (1925–2012), deutscher Maler und Grafiker